Big Hill Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Hill Pond (Alabama), im Lauderdale County
 Big Hill Pond (New York), im Lewis County
 Big Hill Pond (Tennessee), im McNairy County